Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Männer wurde 2016/17 zum 46. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische Austrian Volley League, die von zehn Mannschaften bestritten wurde. Meister wurde zum 7. Mal Hypo Tirol Volleyballteam.

Bundesliga

Modus 
Austrian Volley League
In der Austrian Volley League spielen die zehn Teilnehmer, auch die zwei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, in einem Grunddurchgang in einer Hin- und in einer Rückrunde in 18 Runden um die ersten sechs Plätze, die eine Qualifikation für Play-off-Phase bedeuten.

Anschließend spielen in die Play-off-Phase diese acht Mannschaften in Viertelfinale, Halbfinale und Finale um den Meistertitel, wobei die Viertelfinals in maximal drei Spielen (best of three), die Halbfinals in maximal fünf Spielen (best of five) und das Finale in maximal sieben Spielen (best of seven) entschieden werden.

Austrian Volley League Hoffnungsrunde
Die anderen vier Teams der 1. Bundesliga spielen in der Austrian Volley League Hoffnungsrunde um die zwei Plätze für die Austrian Volley League Relegation. Die anderen Teams müssen in die 2. Bundesliga absteigen.

Austrian Volley League 

Abschlusstabelle des Grunddurchganges

Spiele im Detail
DenizBank AG Volley League Men: Grunddurchgang

Meister-Play-off 

Setzliste für die Meister-Play-off
SK Aich/Dob
Hypo Tirol Volleyballteam
SG Union Waldviertel
SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys Wien
UVC Graz
VBK Klagenfurt

Übersicht Meister-Play-off 

Endstand Playoff

Teilnehmer an der MEVZA 2017/18: SK Aich/Dob und SG Union Waldviertel

Viertelfinale 
Die Viertelfinal wurden in maximal fünf Spielen (best of 5) ausgespielt.

Halbfinale 
Die Halbfinale wurden in maximal fünf Spielen (best of 5) ausgespielt.

Platzierungsspiele

Hoffnungsrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
DenizBank AG Volley League Men: Hoffnungsrunde

Spielstätten

Die Meistermannschaft

2. Bundesliga

Modus 
2. Bundesliga
In der 2. Bundesliga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten vier Plätze für die Qualifikation für die 2. Bundesliga Meisterrunde. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.

2. Bundesliga Nord

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Nord Herren: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Nord Herren: Frühjahrsdurchgang

2. Bundesliga Süd

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Herren: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Herren: Frühjahrsdurchgang

Relegation

Modus 
2. Bundesliga Meisterrunde
Die erstplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga spielen in der Meisterrunde um einen Platz für die Austrian Volley League Relegation um den Verbleib der Austrian Volley League 2017/18.

Austrian Volley League Relegation
Die ersten beiden Teams des Austrian Volley League Hoffnungsrunde nehmen an der Aufstiegsrunde teil, in der sie gegen die besten zwei Teams der 2. Bundesliga Meisterrunde um den Verbleib in der höchsten österreichischen Spielklasse kämpfen.

2. Bundesliga-Relegation
In der 2. Bundesliga-Relegation treffen Teams aus der Landesligen aufeinander. Sie spielen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga 2018/19.

2. Bundesliga Meisterrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Herren: Meisterrunde

Austrian Volley League Relegation 
Spiele im Detail

2. Bundesliga-Relegation 
Spiele im Detail

Weblinks 
 Österreichischer Volleyballverband

Einzelnachweise 

 2016/17
Volleyballsaison 2016/17